Maureen Connolly Brinker ha battuto in finale Louise Brough Clapp 6–2 7–5.

Teste di serie
 Maureen Connolly Brinker (campionessa)
 Doris Hart (semifinali)
 Shirley Fry Irvin (quarti di finale)
 Louise Brough Clapp (finalista)
 Margaret Osborne duPont (quarti di finale)
 Angela Mortimer Barrett (quarti di finale)
 Helen Fletcher (quarti di finale)
 Betty Rosenquest Pratt (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1954